El término Tixcacal puede hacer referencia a:

 San Diego Tixcacal, una hacienda localizada en el municipio de Tixcacalcupul, Yucatán, México;
 Tixcacal, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Tixcacal Ancona, una población localizada en el municipio de Sanahcat, Yucatán, México;
 Tixcacal Guardia, una población localizada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México; o
 Tixcacal Quintero, una población localizada en el municipio de Huhí, Yucatán, México;